Coatepeque – miasto w Gwatemali
 Coatepeque – miasto w Salwadorze
 Coatepeque – jezioro kalderowe w Salwadorze